Ndjolé (ou Ndjole) peut désigner :
 Ndjolé, une localité du Gabon,
 Ndjole, une localité du Cameroun située dans la commune de Yoko.